Стенбок — фамилия:

 Стенбок — графский род.

 Стенбок, Густав Отто (1614—1685) — шведский полководец и риксадмирал, граф.
 Стенбок, Катарина (1535—1621) — третья и последняя супруга короля Густава I.
 Стенбок, Магдалена (1649—1727) — шведская графиня. 
 Стенбок, Магнус (1664—1717) — шведский фельдмаршал, один из наиболее талантливых полководцев Карла XII.
 Стенбок, Пётр Михайлович (1869—1931) — генерал-майор Императорской армии.
 Стенбок, Хедвиг (1655—1714) — шведская дворянка, сестра Магдалены Стенбок.  
 Стенбок, Эрик (1858—1895) — английский писатель, автор фантасмагорических и готических рассказов.
 Стенбок, Яков Фёдорович (1744—1824) — российский военнослужащий (бригадир).

Двойная фамилия

См. также 
 Штейнбок
 Стейн